Tabb peut faire référence à :

Personnalités 

  (1934- ), peintre anglais,
 , lutteur américain,
 , musicien américain,
 Jay Tabb (1984- ), footballeur anglo-irlandais,
  (1845–1909), poète américain,
 Michaela Tabb (1967- ), joueur de snook américain,
  (1954- ), coureur américain,
  (1840–1874), militaire confédéré,
 , membre du personnel de la Johns Hopkins University.

Lieux 

 Tabb (Virginie), une localité du comté de York, États-Unis,
 , école de Tabb,
 , une localité du comté de Berkeley, États-Unis,
 , dans le comté d'Amelia, en Virginie (États-Unis).